A latin szó utalhat:
 a latin nyelvre és leánynyelveire, a latin nyelvekre; 
 a latin ábécére;
 a latin irodalomra;
 a latinokra (az ókori Latium lakossága);
 Latin-Amerikára és népeire;
 a latin pop műfajára;
 a latin zenére.